Philippe Delorme, né le  à Pantin, est un historien et journaliste  français.

Biographie

Origines et formation 
Fils d'un conducteur à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), sa mère est maroquinière et gardienne d'immeuble. Titulaire d'une licence et d'une maîtrise d'histoire à la Sorbonne suivi d'un DEA (Master II d'histoire). Passionné par l'histoire de la royauté en France, lui-même un temps militant à la Nouvelle Action royaliste, il a été un journaliste à Point de vue jusqu'en 2015 et a eu l'occasion d'approcher quelques souverains actuels, en particulier la famille Grimaldi à laquelle il a consacré plusieurs livres.

Activité dans la presse 
À partir de 2009, il assume les fonctions de concepteur et responsable éditorial du trimestriel Point de vue - Histoire, fonctions qu'il exercera jusqu'au numéro 25 de ce magazine, en 2015, date de son départ de Point de vue.

Depuis , il publie une chronique historique dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles.

Travaux historiques 
En 2000, Philippe Delorme organise une analyse génétique du cœur de Louis XVII. En 2006, il publie chez Buchet-Chastel un livre de conversations avec le défunt Henri d'Orléans, « comte de Paris », sous le titre Entretiens avec Henri comte de Paris : l'homme qui rêvait d'être roi. Trois ans plus tard, il publie aux éditions F.-X. de Guibert, Henri comte de Chambord : journal (1846-1883) : carnets inédits, une édition annotée et critique des carnets jusqu'alors inédits que le dernier prétendant de la branche aînée de la maison de Bourbon, Henri d'Artois, a tenus pendant la majeure partie de sa vie .

En 2013, il publie l'ensemble de ses critiques concernant la controverse autour de la tête d'Henri IV, dans un livre intitulé La Mauvaise tête de Henri IV : contre-enquête sur une prétendue découverte, préfacé par Joël Cornette. Le , il cosigne, avec Maarten Larmuseau et , un article scientifique paru dans l'European Journal of Human Genetics sur le chromosome Y des Bourbons, contredisant de précédentes études menées à ce propos.

En 2013, avec Nicolas Doyen et Julien Morvan, il crée l'association Pour le retour à Saint-Denis de Charles X et des derniers Bourbons, inhumés en Slovénie au couvent de Kostanjevica à Nova Gorica depuis le .

En , il est élu membre associé de l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles et d'Île-de-France.

Radio 
Il dirige de  à , le Libre journal de lumière de l'espérance sur Radio Courtoisie.

Télévision 
Il participe ponctuellement à l'émission Secrets d'Histoire, présentée par Stéphane Bern. Il a notamment collaboré aux numéros suivants :

Vie personnelle 
Il est l'époux de la sculptrice Catherine Cairn.

Publications 
 Les Rois assassinés (préface de Jacques de Bourbon Busset), Bartillat, 1993-2002, réédition de poche Omnia, 2009 (traduit en tchèque, polonais, serbe et albanais)
 L'Affaire Louis XVII, Tallandier, 1995-2000.
 Clovis 496-1996. Enquête sur le  centenaire (avec Luc de Goustine), Régnier, 2009
 Les Grimaldi, 700 ans d'une dynastie, Balland, 1997
 Histoire des Reines de France. Marie de Médicis (préface d'Isabelle d'Orléans-Bragance), Pygmalion, 1998
 Les Princes de la mer (préface de Duarte de Bragance), Balland, 1998, réédition Bartillat, 2005
 Histoire des Reines de France. Anne d'Autriche, Pygmalion, 1999-2011
 Histoire des Reines de France. Marie-Antoinette, Pygmalion, 1999
 Louis XVII, la vérité. Sa mort au Temple confirmée par la science, Pygmalion, 2000
 Histoire des Reines de France. Aliénor d'Aquitaine, Pygmalion, 2001
 Histoire des Reines de France. Blanche de Castille, Pygmalion, 2002
 La Reine mère. Légendes et vérités (préface de Stéphane Bern), Balland, 2002
 Les Aventuriers de Dieu, Jean Picollec, 2002
 Histoire des Reines de France. Isabeau de Bavière, Pygmalion, 2003
 Le Prince. L'incroyable destin de Rainier de Monaco (préface de Françoise Laot), Balland, 2004, réédition complétée sous le titre Rainier. Un prince de légende, Michel Lafon, 2005
 Scandaleuses princesses, Pygmalion, 2005 (traduit en croate, tchèque, polonais et roumain) - Nouvelle édition, révisée et complétée, Express Roularta, 2012
 Albert II de Monaco. Les surprises du prince (préface de Jacqueline Monsigny et Edward Meeks), Michel Lafon, 2006
 L'homme qui rêvait d'être roi. Entretien avec Henri comte de Paris (préface d'Henri d'Orléans), Buchet/Chastel, 2006
 Les Princes du malheur. Le destin tragique des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, Perrin, 2008
 Henri comte de Chambord. Journal (1846-1883). Carnets inédits. Texte établi et annoté (préface de Françoise de Bourbon-Parme), François-Xavier de Guibert, 2009
 Les Dynasties du monde, collection « Point de vue », Express Roularta, 2009
 Henri IV, les réalités d'un mythe, L'Archipel, 2010
 365 jours d'Histoire royale, collection « Point de vue », Express Roularta, 2010
 William et Catherine, 150 ans de noces royales en Grande-Bretagne, collection « Point de vue », Express Roularta, 2011
 Charlène et ces drôles de dames de Monaco (préface de Charles de Bourbon des Deux-Siciles), collection « Point de vue », Express Roularta, 2011.
 Les Dynasties perdues (préface de Siméon II de Bulgarie), collection « Point de vue », Express Roularta, 2011, 286 pages, 
 La Mauvaise Tête de Henri IV : contre-enquête sur une prétendue découverte (préface de Joël Cornette), F. Aimard Éditeur/Y. Briend Éditeur, 2013
 Rois et princes en 1914, Tours, Sutton, 2014
 Histoire des reines de France : Anne de Kiev, Pygmalion, 2015
 Louis XVII, la biographie, Via Romana, 2015
 
 Rois et princes en 1939, Tours, Sutton, 2016
 Théories folles de l'histoire, Presses de la Cité, 2016  (traduit en espagnol et italien)
 Petites histoires du quotidien des rois - Été, VA Press, 2017 
 Petites histoires du quotidien des rois - Automne, VA Press, 2017 
 Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté, Tallandier, 2017 
 Les plus belles heures de Monaco et des Grimaldi, La Boîte à Pandore, 2017 
 Petites histoires du quotidien des rois - Hiver, VA Press, 2017  
 Ombres et mystères de l'Histoire, Tallandier, 2018  
 Mariages de légende à la cour d'Angleterre - Deux siècles d'amour et de trahison, Éditions Jourdan, 2018 
 Dictionnaire insolite des dynasties du monde, Éditions Via Romana, 2019 
 La légende de Notre-Dame, Anthologie, choix et présentation des textes, Éditions du Cerf, 2019 
 Les énigmes de l'Histoire, Éditions de l'Opportun, 2019 
 Les incroyables énigmes de l'Histoire, Éditions de l'Opportun, 2020 
 Les Rois éphémères, Éditions du Cerf, 2020 
 L'île aux chimères, Éditions du Trésor, 2020 
 La momie hurlante et autres énigmes de l'Histoire, Éditions Jourdan, 2022 
 Contre-Histoire de France, ni romance ni repentance, la vérité sur notre passé, Éditions Ring, 2022

Décorations 
  Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres ()

Notes et références

Liens externes 

 Site de l'association Pour le retour à Saint-Denisde Charles X et des derniers Bourbons

Naissance à Pantin
Naissance dans le département de la Seine
Historien français du XXe siècle
Historien français du XXIe siècle
Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Auteur publié par les éditions Tallandier
Auteur publié par les éditions Pygmalion
Auteur publié par les éditions Michel Lafon
Auteur publié par les éditions Buchet-Chastel
Auteur publié par les éditions Perrin
Auteur publié par les éditions de l'Archipel
Auteur publié par les Presses de la Cité
Auteur publié par les éditions du Cerf
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur de Valeurs actuelles
Animateur sur Radio Courtoisie
Membre de l'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles et d'Île-de-France
Chevalier des Arts et des Lettres
Naissance en janvier 1960